Abdullah Al-Enezi – calciatore saudita
 Fahad Al Enezi – calciatore kuwaitiano
 Faisal Al-Enezi – calciatore kuwaitiano
 Hamad Al-Enezi – calciatore kuwaitiano
 Sultan Al Enezi – calciatore kuwaitiano